Mohamed Trabelsi est le nom de plusieurs personnalités :

 Mohamed Trabelsi (1968-), un footballeur tunisien ;
 Mohamed Trabelsi (1954-), un homme politique tunisien.